

Persone 
 Adriana Ugarte – attrice spagnola
 Augusto José Ramón Pinochet Ugarte – nome completo di Augusto Pinochet
 Félix Sesúmaga Ugarte – calciatore spagnolo
 Manuel Ugarte – calciatore uruguaiano
 Mikel Oyarzabal Ugarte – calciatore spagnolo
 Juan de Ugarte – religioso e missionario honduregno
 Víctor Ugarte – calciatore boliviano

Altro 
 Stadio Víctor Agustín Ugarte – stadio della città di Potosí in Bolivia